Shine On Brightly — второй студийный альбом британской прогрессив рок-группы Procol Harum, выпущенный в сентябре 1968 года лейблами «Regal Zonophone» и «A&M Records». Содержание британского и американского издания идентично, за исключением того, что первые два композиции «Quite Rightly So» and «Shine on Brightly» представлены в различных версиях.

Об альбоме

Список композиций 
Все песни написаны Гэри Брукером и Китом Ридом, кроме отмеченных.

Участники записи 
 Мэтью Фишер — орган, вокал на «In The Autumn of My Madness», фортепиано на «Grand Finale»
 Дэвид Найтс — бас-гитара
 Барри Уилсон — ударные
 Робин Трауэр — гитара, вокал на «Wish Me Well»
 Гэри Брукер — вокал, фортепиано
 Кит Рид — автор текстов песен

Примечания

Ссылки 
 Shine On Brightly на Allmusic (review)
 Shine On Brightly на Discogs.com
 Shine On Brightly на www.procolharum.com

Альбомы 1968 года
Альбомы прогрессивного рока
Альбомы симфо-рока
Альбомы Regal Zonophone Records
Альбомы, записанные на Olympic Sound Studios